Einsiedl heißen folgende geographische Objekte:

 Einsiedl (Inzell), Ortsteil der Gemeinde Inzell, Landkreis Traunstein, Bayern
 Einsiedl (Kochel am See), Ortsteil der Gemeinde Kochel am See, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Einsiedl (Landau an der Isar), Ortsteil der Stadt Landau an der Isar, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Einsiedl (Palling), Ortsteil der Gemeinde Palling, Landkreis Traunstein, Bayern

 Einsiedl (Gemeinde Sieghartskirchen), Katastralgemeinde von Sieghartskirchen, Bezirk Tulln, Niederösterreich
 Einsiedl (Gemeinde Zelking-Matzleinsdorf), Ortschaft von Zelking-Matzleinsdorf, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Einsiedl (Gemeinde Enns), Ortschaft von Enns, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich

 Mnichov u Mariánských Lázní, Stadt im Okres Cheb, Karlovarský kraj, Tschechien
 Mníšek v Krušných horách, Ortsteil der Gemeinde Nová Ves v Horách, Okres Most, Ústecký kraj, Tschechien

Siehe auch:
 Einsiedel